Белск може да се отнася за:

Полша 
 Белск, село в Куявско-Поморско войводство, в Голюб-Добжински окръг, в Община Ковалево Поморско
 Белск, село в Мазовско войводство, в Тчевски окръг, в Община Белск
 Белск, село в Поморско войводство, в Слупецки окръг, в Община Можешчин

Вижте също 
 Белск Подляски